peut désigner :

Géographie 
 , une ville dans le comté d'Eastland, Texas, USA
 , une école islamique du , USA
 , un site archéologique d'Afrique du Sud
 , une école dans le , Géorgie, USA

Télévision 
 , un format de télé-crochet adapté dans  dans le monde, dont :
 , , signifiant « la prochaine étoile », la version originale israélienne diffusée en  sur 
  (France), en 2014 sur M6
  (États-Unis), en 2014 sur ABC
  (Allemagne)
  - , au Portugal, en 2014 sur TVI
 Superstar, au Brésil en 2014 sur 

 , épisode de la  de

Cinéma 
 , récompense des BAFTA britanniques
  (film), film américain de 2010

Musique 
 , pseudonyme du DJ Armin van Buuren

Autres 
 , compagnie de jeux vidéo
 ,  de J. Michael Straczynski

Sport 
 , basketball 
 , récompense donnée au meilleur jeune de la

Bateaux 
 PS , 
 , bateau de la